Agia kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Agia, kommun, Thessalien, Nomós Larísis, 
 Agiá (kommunhuvudort), Thessalien, Nomós Larísis, 
 Agiá (ort), Epirus, Nomós Prevézis,